Grande Roumanie désigne en français :
 une région historique de 1918 à 1940 ;
 un parti politique actuel de Roumanie, le Parti de la Grande Roumanie.